Serra Grossa kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Sierra Grossa, ås, Valencia, Província de València, 
 Serra Grossa (kullar), Katalonien, Província de Tarragona, 
 Serra Grossa (kulle), Valencia, Provincia de Alicante, 

Robotskapade Spanienförgreningar